Малік — арабське слово, що означає «цар», «король».

 Малік — арабський монархічний титул.
 Малік — чоловіче ім'я арабського походження.
 Малік — в ісламській есхатології, ангел-страж пекла.
 Малік (Малка) — божество древньоарабської міфології.

Антропоніми 
 Адам Малік — індонезійський політик, дипломат, журналіст.
 Аншу Малік — індійська борчиня вільного стилю.
 Марек Малік — чеський хокеїст.
 Сакші Малік — індійська борчиня вільного стилю, бронзова призерка Олімпійських ігор.
 Сонам Малік — індійська борчиня вільного стилю.
 Терренс Малік — американський режисер та сценарист.
 Малік Микола Йосипович ( 2 вересня 1939 року, с. Фурманівка, Кам'янець-Подільський район) — український вчений-аграрник, доктор економічних наук, професор, академік НААН, Заслужений діяч науки і техніки України.
 Малік Микола Миколайович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Топонім 
 Малік — неолітичне поселення в Албанії, що дало назву однойменній археологічній культурі.
 Малік — степ на північний захід від Бухари.
 Рабат Малік — руїни укріплень в степу Малік неподалік від Бухари.
 Малік сардоба — сардоба (гігантська цистерна) в Рабат Малік.

Див. також 
 Мелік
 Малик
 Маліков
 Абд аль-Малік ібн Марван
 Абдул Малік Межідов

Арабські імена